10-й истреби́тельный авиацио́нный полк во время Великой Отечественной войны действовал в двух формированиях:
* 10-й истребительный авиационный полк 7-й и 38 смешанных авиационных дивизий — сформирован в 1938 году, в декабре 1941 переименован в 494-й истребительный авиационный полк.
 10-й истребительный авиационный полк Калининского и Волховского фронтов — в боевых действиях с октября 1941 года, в марте 1943 года преобразован в 69-й гвардейский истребительный авиационный полк.